Live: The Beautiful Soul Tour är ett livealbum med Jesse McCartney från 2005. Detta album är Jesses första livealbum.

Låtlista
 Without U – 4:00
 That Was Then – 3:51
 Because You Live – 3:43
 Good Life – 3:17
 She's No You – 3:21
 Best Day Of My Life – 2:50
 Take Your Sweet Time – 5:20
 Why Don't You Kiss Her? – 3:39
 What's Your Name? – 7:10
 The Stupid Things – 5:00
 Beautiful Soul – 4:26
 Get Your Shine On – 6:47

Album av Jesse McCartney